Onderdistrict in Indonesië
 Serba Jadi (Aceh Timur), een onderdistrict van het regentschap Aceh Timur in de provincie Atjeh
 Serba Jadi (Serdang Bedagai), een onderdistrict van het regentschap Serdang Bedagai in de provincie Noord-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Serba Jadi (Darul Makmur), een plaats in het regentschap Nagan Raya in de provincie Atjeh
 Serba Jadi (Sunggal), een plaats in het regentschap Deli Serdang in de provincie Noord-Sumatra